Усло́вно-беспла́тное програ́ммное обеспе́чение (, , от  — делиться) — программное обеспечение с безвозмездным (или возмездным при определённых условиях) использованием.

Свободное распространение не подразумевает его принадлежности к свободному программному обеспечению, равно как возмездность этого не исключает.

Исторически, под термином  обозначались программы, свободно распространявшиеся третьими лицами (например, через BBS или FidoNet, в сборниках программ на компакт-дисках) и содержавшие в себе просьбу заплатить деньги автору программы.

Однако с течением времени под shareware всё чаще стали понимать не свободное распространение, а приёмы, используемые авторами shareware-программ с целью побудить пользователя заплатить за бесплатно полученную им (но не бесплатную) программу. При этом пользователю предлагается «пробная» версия коммерческого продукта () ограниченная по возможностям, сроку действия или с юридическим запретом на использование в целях, отличных от ознакомительных.

Среди shareware-программ выделяют следующие варианты распространения:
 freemium — программа, в которой за оплату добавляется какая-либо дополнительная функциональность; freemium-игры называются free-to-play;
 nagware — программы, которые полностью функциональны в течение лишь какого-то ограниченного срока после установки, после чего они либо вообще перестают работать, либо постоянно выдают навязчивые уведомления о необходимости покупки платной лицензии;
 adware — пользователю предоставляется полностью функциональная программа, но при её использовании пользователь вынужден смотреть рекламу; как правило, рекламу можно отключить, если купить платную версию программы;
 donationware — пользователю предоставляется полностью функциональная программа, но предлагается добровольно по возможности поддержать автора;

Статья на сайте проекта GNU описывает shareware, как проприетарное программное обеспечение. Это не мешает некоторым программам с ограничивающей функцией распространяться под GNU GPL вместе с исходным кодом, но мнения об их свободности расходятся.

Основной способ распространения shareware-программ — это каталоги программного обеспечения или реклама в поисковых системах.

Примечания

Ссылки 

 
Распространение программного обеспечения
Коммерческое программное обеспечение